Гейзер — источник, периодически выбрасывающий фонтаны горячей воды и пара.
 Большой Гейзер — гейзер в Исландии.
 Гейзер — торговая марка фунгицида на основе дифеноконазола.
 Гейзер — небольшой барный аксессуар, надеваемый на бутылки с алкогольными напитками и другими жидкостями для их аккуратного выливания тонкой струйкой.

  — риф в составе островов Эпарсе.
 Техника
 «Гейзер» — малый ракетный корабль проекта 1234.1, входит в состав Балтийского флота России.
 «Гейзер» — кодовое название военного спутника-ретранслятора «Поток».

 Фамилия
 Гейзер, Адам (род. 1971) — американский исламовед и востоковед, специалист по ибадизму и хариджизму.
 Гейзер, Вячеслав Иванович (род. 1932) — советский футболист, мастер спорта с 1959 года.
 Гейзер, Джеки (род. 1974) — южноафриканская хоккеистка на траве.
 Гейзер, Матвей Моисеевич (1940—2018) — русский литератор и публицист, журналист, педагог, театровед, литературовед.

См. также 
 Гейзерная кофеварка